AFS est un sigle pouvant désigner :
 American Field Service, une organisation internationale d’échanges pour la jeunesse ;
 Andrew File System, un système de fichiers ;
 Association française de snowboard ;
 Association française de sociologie ;
 Australian Forestry Standard, un écolabel australien ;
 Agence française du sang, l'opérateur civil unique de la transfusion entre 1995 et 2000 ;
 Automatic Flight System, un système de pilote automatique en avionique ;
 Association française de speedcubing, une association d'adeptes du Rubik's Cube ;
 Archives fédérales suisses ;
 Association française de solidarité-Cambodge (AFS-Cambodge), une association créée en 1980 sous le nom dAssociation finistérienne de solidarité-Camboge et lauréate en 1986 du prix international des Droits de l’Homme décerné par le journal La Croix'' ;
 Armor for Sleep, groupe de rock américain.

Notes et références